

Фалькі — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства
 Фалькі — село в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства